Нуклеус има више значења: 
Атомски нуклеус, језгро атома
Ћелијски нуклеус, једро ћелије
Нуклеус (анатомија), део централног нервног система
Нуклес, врста кошнице